The Eternal Daughter est un film américano-britannique réalisé par Joanna Hogg et sorti en 2022.

Synopsis 
Julie et sa mère âgée, séjournent dans un hôtel au fin fond  de la campagne anglaise.  Réalisatrice en plein doute, elle espère y retrouver l’inspiration.Sa mère  est déjà venue dans sa jeunesse dans cet hôtel. Julie est saisie par l’étrange atmosphère des lieux où les couloirs sont déserts, la standardiste a un comportement hostile, et son chien n’a de cesse de s’échapper. La nuit tombée, les circonstances poussent Julie à explorer le domaine. Elle est alors gagnée par l’impression tenace qu’un indicible secret hante ces murs.

Fiche technique 

 Titre français : The Eternal Daughter
 Réalisation et scénario : Joanna Hogg
 Direction artistique : Byron Broadbent
 Décors : Naomi Reed
 Costumes : Grace Snell
 Photographie : Ed Rutherford
 Montage : Helle le Fevre
 Pays de production : , 
 Société de diffusion : Condor Entertainment (France)
 Format : Couleurs
 Genre : drame
 Durée : 96 minutes
 Dates de sortie :
 Italie :  (Mostra de Venise 2022)
 Canada :  (festival de Toronto)
 États-Unis :  (sortie limitée en salles)
 France :

Distribution 
 Tilda Swinton : Julie Hart / Rosalind Hart
 Joseph Mydell : Bill
 Carly-Sophia Davies : réceptionniste

Production

Distinction

Sélection 
 Mostra de Venise 2022 : sélection officielle

Notes et références

Liens externes 

Film américain sorti en 2022
Film britannique sorti en 2022
Film dramatique américain
Film dramatique britannique
Film d'A24
Film de la BBC